Антуан Жером Картелье (; 13 апреля 1813, Макон, Бургундия — 8 октября 1892, Сеннсе-ле-Гран, Сона и Луара) — французский живописец.

Биография 
Обучался живописи в Школе изящных искусств в Париже. Ученик Жана-Огюста-Доминика Энгра.

С 1835 года Ж. Картелье регулярно выставлялся в Салоне . Популярный художник, получал многочисленные государственные заказы.

Автор портретов, жанровых картин, полотен на мифологические и религиозные сюжеты.

Примечания

Ссылки 
 Jerome Cartellier
 Jerome Cartellier

Художники по алфавиту
Художники-портретисты Франции
Художники-жанристы Франции
Художники религиозного жанра
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств